Blue Canyon ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Canyon (Kalifornien), im Placer County
 Blue Canyon (Washington), im Whatcom County

Sonstiges:
 Blue Canyon Well, Mine im Socorro County, New Mexico

Siehe auch:
 Blue Canyon Lake